Altstadt (Ostpreußen) bezeichnet zwei ostpreußische Orte:
 Altstadt, Kreis Mohrungen, seit 1945: Stare Miasto (Stary Dzierzgoń)
 Altstadt, Kreis Osterode, seit 1945: Stare Miasto (Dąbrówno)